Рудольф Свидерский (; 28 июля 1878, Лейпциг — 2 августа 1909, там же) — немецкий шахматист, мастер.

Сын фабриканта Филиппа Свидерского. Помимо шахмат, профессионально занимался музыкой.

В 1896 году вступил в лейпцигский шахматный клуб «Augustea».

После победы в побочном турнире 12-го конгресса Германского шахматного союза на несколько лет вошёл в число сильнейших шахматистов мира.

Последний раз его видели живым 2 августа 1909 года. Вскоре после этого он покончил с собой, приняв яд и выстрелив себе в голову. Тело обнаружили через несколько дней. Дата смерти установлена на основании предсмертной записки. По поводу причин самоубийства выдвигались разные версии. По одной из версий, Свидерский впал в депрессию из-за необходимости сделать срочную операцию. В американской прессе утверждалось, что он не перенёс последствий скандала, вызванного тем, что его уличили в лжесвидетельстве в пользу любовницы.

Спортивные результаты

Примечания

Литература

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Шахматисты Германии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Лейпциге
Родившиеся 28 июля
Родившиеся в 1878 году
Умершие в Лейпциге
Умершие 2 августа
Умершие в 1909 году
Самоубийцы